MellemFingaMuzik, også skrevet MellemFingaMuzik - EP, er en selvbetitlet debut-EP af den danske musikgruppe MellemFingaMuzik, der består af rapperne Stepz og Branco.

Spor

Referencer 

EP'er fra 2014
MellemFingaMuzik-album